Сан Мигел Тулансинго има више значења:

 Општина Сан Мигел Тулансинго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Тулансинго (Сан Мигел Тулансинго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику